Geografia
 Hamel (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois
 Hamel (Nord), municipi francès al departament de Nord (regió de Nord – Pas de Calais)
 Le Hamel (Oise), municipi francès al departament de l'Oise 
 Le Hamel (Somme), municipi francès al departament del Somme 
 Beaumont-Hamel, municipi francès al departament del Somme 
 Hamel, un afluent del Weser a Hamelín (Alemanya)
 Callejón de Hamel, carreró al municipi de Centro Habana a la província de Ciudad de La Habana (Cuba)

Persones
 René Hamel (París, 1902 - 1992), ciclista francès